Montalesi – abitanti di Montale Rangone
Montalesi – abitanti di Montale